Württemberg-Oels ist der Name folgender Personen:

 Christian Ulrich I. (Württemberg-Oels) (1652–1704), Herzog von Württemberg-Oels
 Julius Siegmund (Württemberg-Juliusburg) (Julius Siegmund von Württemberg-Oels; 1653–1684), Herzog von Württemberg-Juliusburg
 Karl Christian Erdmann (Württemberg-Oels) (1716–1792), regierender Herzog von Württemberg-Oels und Bernstadt
 Silvius I. Nimrod (Württemberg-Oels) (1622–1664), erster Herzog von Württemberg-Oels
 Silvius II. Friedrich (Württemberg-Oels) (1651–1697), Herzog von Württemberg-Oels

Siehe auch:
 Herzogtum Oels
 Münsterberg-Oels